Les  Jeux méditerranéens se sont déroulés du 21 au  à Tarragone (Espagne).

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Tour Final

Classement 5 à 8

Classement final

Lien externe 
 Site officiel

Volley-ball
2018
Volley-ball en 2018
Volley-ball en Catalogne
Compétition de volley-ball en Espagne